— японская сэйю и певица. Работает в агентстве I’m Enterprise. Наиболее известна по ролям Тамако Китасиракавы и Мако Манкансёку из аниме-сериалов Tamako Market и Kill la Kill соответственно. На девятой церемонии Seiyu Awards 2015 года была награждена как лучшая начинающая актриса.

31 декабря 2019 года Ая сообщила, что вышла замуж за сценариста Такаси Ифукубэ.

Работы и роли

Аниме-сериалы 

2010 год
 «Бакуман» — Мисао Аманэ
2012 год
 Aikatsu! Idol Katsudou! — Микуру Нацуки
 To Love-Ru — студентка, ученица
 «Чудовище за соседней партой» — ученица
2013 год
 Da Capo III — Накаяма
 Kin-iro Mosaic — ученица
 Kill la Kill — Мако Манкансёку
 Kotoura-san — продавщица
 Little Busters! — Юми
 Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru — Рин Кавати (13-я серия), официантка (8-я серия)
 Phi Brain: Kami no Puzzle — Ноно
 Ro-Kyu-Bu! — Хиираги Такэнака
 Senki Zesshou Symphogear — диктор (серии 4—5)
 Tokurei Sochi Dantai Stella Jo-Gakuin Koutou-ka Shiikyuubu — Кадзуха (серии 10—13)
 Tamako Market — Тамако Китасиракава
 To Aru Kagaku no Railgun — Рико Такицубо
 «Бакуман» [ТВ-3] — Кэйко Нака
 «Нахальный принц и кошка-несмеяна» — Мория
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» — Альфа (1-я серия), Ран-тин (10-я серия)
 «У меня мало друзей» [ТВ-2] — Гяру
2014 год
 Girl Friend Beta — Куруми Это
 Gokukoku no Brynhildr — Кана Татибана
 Kenzen Robo Daimidaler — Ликанц Сиберри
 Magi: The Kingdom of Magic — Марга
 Robot Girls Z — Посес О2
 Rokujouma no Shinryakusha!? — Сидзука Касаги
 Trinity Seven — Селина Шерлок
 «Рыцари „Сидонии“» — Сидзука Хосидзиро
2015 год
 Ansatsu Kyoushitsu — Каэдэ Каяно
 Classroom Crisis — Цубаса Ханаока
 Houkago no Pleiades — друг Аой
 Idolmaster: Cinderella Girls [ТВ-1 и 2] — Минами Нитта
 Kantai Collection — Акацуки, Хибики, Икадзути, Инадзума, Могами
 Kyoukai no Rinne — Рика
 Suzakinishi the Animation — Ая Судзаки (камео)
 «Рыцари „Сидонии“» [ТВ-2] — Сидзука Хосидзиро, Цумуги Сирауи
2016 год
 Ansatsu Kyoushitsu [ТВ-2] — Каэдэ Каяно
 Bernard Jou Iwaku. — Сумика Хасэгава
 D.Gray-man Hallow — Эмилия Галмар
 Fudanshi Koukou Seikatsu — Руми Нисихара
 Kyoukai no Rinne [ТВ-2] — Рика
 Phantasy Star Online 2: The Animation — Кори (5-я серия)
 Lostorage Incited Wixoss — Донна
 «Нелюдь» [ТВ-1 и 2] — Эрико Нагаи
2017 год
 ACCA: 13-ku Kansatsu-ka — Эйдер
2019 год
 Miru Tights — Хоми Моэги
2020 год
 Assault Lily Bouquet — Ити Танака

OVA 
 Kami nomi zo Shiru Sekai: Magical Star Kanon 100 % (2013) — Кодзуэ
 Inui-san! (2014) — Руруми Усаги
 Kill la Kill (2014) — Мако Манкансёку

Анимационные фильмы 
2014 год
 Gekijouban Aikatsu! Idol Katsudou! — Микуру Нацуки
 Tamako Love Story — Тамако Китасиракава
2015 год
 Ajin: Shoudou — Эрико Нагаи
 Gekijouban Sidonia no Kishi — Сидзука Хосидзиро
 Harmony — Киан Рэйкадо
2016 год
 Ajin: Shoutotsu — Эрико Нагаи
 Ajin: Shougeki — Эрико Нагаи

Drama CD 
 Imouto ga ou Sugite Nemurenai — Исариби
 Benichidori no Hanakotoba — Тидори Такасаки

Видеоигры 
 Idolmaster: Cinderella Girls (2011) — Минами Нитта
 Akiba’s Trip 2 (2013) — Нана
 Kantai Collection (2013) — Аоба, Могами, Хосё, сёстры Акацуки
 Guilty Gear Xrd (2014) — Эльфет Валентайн
 Zeruda Musou (2014) — Прокси
 Hyper Galaxy Fleet (2015) — Идзуми Симамото
 Valkyrie Drive (2015) — Ринка Кагурадзака
 Flowers — Le volume sur Ete - (2015) — Тидори Такасаки
 Flowers — Le volume sur Automne- (2016) — Тидори Такасаки
 Flowers — Le volume sur Hiver- (2017) — Тидори Такасаки
 Genshin Impact (2020) — Саю

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог Аи Судзаки
 Профиль Аи Судзаки на сайте I’m Enterprise